Murder party – gioco di ruolo di genere giallo
Murder Party (Petits meurtres en famille) – miniserie televisiva francese del 2006
Murder Party – film del 2007 diretto da Jeremy Saulnier